Missing In Action bezeichnet

im angloamerikanischen Sprachgebrauch den Status von vermissten Soldaten, siehe Vermisste Person
eine US-amerikanische Spielfilm-Trilogie mit Chuck Norris, siehe
Missing in Action
Missing in Action 2 – Die Rückkehr (Missing in Action 2 – The Beginning)
Braddock – Missing in Action 3 (Missing in Action III: Braddock)